Mollenhauer bezeichnet:
 einen Handwerksberuf, siehe Muldenhauer
 einen Blockflöten-Hersteller, siehe Conrad Mollenhauer (Unternehmen)

Personen:
 Dieter Mollenhauer (1937–2013), deutscher Botaniker, Phykologe und Hochschullehrer
 Ernst Mollenhauer (1892–1963), ostpreußischer Landschaftsmaler
 Hans Mollenhauer Millies (1883–1957), deutscher Musiker
 Heinz Mollenhauer (1893–1977), deutscher Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneter des Landes Braunschweig
 Joachim Mollenhauer, deutscher Professor
 Klaus Mollenhauer (1928–1998), deutscher Pädagoge
 Michael Mollenhauer (* 1951), deutscher Marineoffizier
 Paula Mollenhauer (1908–1988), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Moldenhauer